Thieffry ou Thiéfry, peut faire référence à :

Patronymes 
 Charles Thiéfry, député belge.
 Edmond Thieffry, aviateur belge
 Gustave, Maurice et Michel Thieffry
 Nicolas Thieffry, maire de Dampierre-en-Yvelines de 2001 à 2008
 Pierre Thieffry, gardien du Stade de Reims de 1973 à 1974
 Stéphane Thieffry (1910-1990), neuropédiatre

Lieu 
 Thieffry, station de métro de Bruxelles
 Rue Aviateur Thieffry à Etterbeek